

Statistiche

Presenze e reti nei club
Statistiche aggiornate al 4 novembre 2022.

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni